Angst, een emotie
Angststoornis, een psychische aandoening met ziekelijke angst
Angst (film), een Duits-Italiaanse dramafilm uit 1954
Angst (hoorspel), een hoorspel van Wilhelm Genazino
Angst (Lacrimosa), het eerste studioalbum van het Duitse duo Lacrimosa
Angst (Nits), een studioalbum van Nits
Angst (Schulze), het zeventiende muziekalbum van Klaus Schulze
Angst (sport), een begrip uit de sportpsychologie
Hotel Angst, een voormalig hotel aan de Italiaanse Rivièra
Adolf Angst, bouwheer en eigenaar van Hotel Angst